Премия Библиотеки Бреве () — испанская ежегодная литературная премия, учреждённая в Барселоне издательством «Seix Barral» Карлоса Барраля в 1958 году. Премия вручается за лучшее литературное произведение на испанском языке. В 1973—1998 годах премия не вручалась в связи с возникшими у издательства внутренних проблем и по цензурным соображениям. В 2007 году размер премии Библиотеки Бреве составлял 30 тысяч евро.

Примечания

Ссылки 

 http://www.seix-barral.es/historia.asp 

Награды, появившиеся в 1958 году
Литературные премии Испании
Культура Барселоны
Награды по алфавиту